89-я стрелковая дивизия 1-го формирования (89 сд) — воинское соединение Вооружённых сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Период вхождения в состав Действующей армии: 15 июля — 27 декабря 1941 года.

История 
Дивизия была сформирована в 1939 году в Московском военном округе. К началу Великой Отечественной войны дислоцировалась в Орловском военном округе в г. Курск.

1 июля 1941 года начала переброску в район Брянска. 15 июля её по железной дороге и автотранспортом передислоцировали в район юго-западнее Вязьмы. К вечеру 22 июля 89 сд сосредоточилась в районе Ретазе и Иванино, после чего приняла участие в наступлении советских оперативных групп на Смоленск (в составе группы генерал-лейтенанта С. А. Калинина). В начале августа 1941 года вошла в состав 19-й армии, участвовала в Духовщинской операции.

На оборонительном рубеже 
11 сентября 1941 года дивизия получила Боевой приказ командующего войсками 19-й армии № 055 на оборону занимаемого рубежа:
…6. 89 сд с 163 ап, 4/302 ап, 1 и 4 б. 874 ПТ ап оборонять полосу Казакова, (иск.) Колковичи, Дубровка, Харина. Передний край главной полосы обороны иметь на рубеже выс. 214.0, выс. 211.6, роща 1 км южнее свх. Зайцева.
          Граница слева: Шамова, (иск.) Колковичи, р. Царевич, излучины (2 км юго-зап. свх. Зайцева), Духовщина....

В октябре 1941 года попала в окружение и фактически уничтожена в Вяземском «котле». Официально расформирована 27 декабря 1941 года.

Состав 
 390-й стрелковый полк
 400-й стрелковый полк
 526-й стрелковый полк
 531-й артиллерийский полк
 578-й гаубичный артиллерийский полк
 154-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 456-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 219-й разведывательный батальон
 280-й сапёрный батальон
 467-й отдельный батальон связи
 197-й медико-санитарный батальон
 184-й автотранспортный батальон
 129-я полевая почтовая станция
 70-я полевая касса Госбанка

Подчинение

Командиры 
 Колесников, Тит Фёдорович (16.7.1940 — 10.10.1941), полковник.

Примечания

Ссылки 
 Карта боёв под Вязьмой.

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году